Bragadiru, città del distretto di Ilfov
Bragadiru, comune del distretto di Teleorman